Název Velká hůrka má více vrcholů:
 
 Velká hůrka (Benešovská pahorkatina) (480,4 m n. m.) – vrchol v Dobříšské pahorkatině v okrese Benešov, severozápadně od Jinošic
 Velká hůrka (Lužické hory) (381,6 m n. m.) – vrchol v Kytlické kotlině v okrese Děčín, západně od Kunratic
 Velká Hůrka (Plaská hornatina) (407,4 m n. m.) – vrchol v Kralovické pahorkatině v okrese Rokycany, jižně od Tříman

Podobné názvy 
 Velké Hůrky
 Hůrka
 Hůrky